Джо́натан Ли́нн (; ) — британский актёр, комик, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился в семье скульптора Рут Хелен Ибан и врача Робина Линна. Племянник министра иностранных дел Израиля Аббы Эвена, двоюродный брат писателя и психиатра Оливера Сакса. Получил образование в Кингсвуде, престижном среднем образовательном учреждении города Бат (1954—1961 годы), после чего изучал право в колледже Пембрука (Кембридж; там же учился его дядя Абба Эвен). В студенческие годы играл в любительском театральном клубе Кембриджа «Footlights».

В 1967 году в одном из театров Вест-Энда он играл портного по имени Мотл в мюзикле «Скрипач на крыше». С конца 1960-х годов Д. Линн работал сценаристом телевизионных комедий в соавторстве с Терри Джонсом, Майклом Пейлином и Тони Баффери.

Играл студента-медика Дэнни Хули во второй серии комедийного телевизионного сериала «Доктор в Доме» в 1970 году. Позже он выступил в качестве сценариста ряда сезонов продолжения этого сериала.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Пемброк-колледжа (Кембридж)